Михаил Арсе́ньев: Арсеньев, Михаил Андреевич (1779/1780—1838) — генерал-майор, герой Отечественной войны 1812 года.
 Арсеньев, Михаил Михайлович (1735—1791) — ярославский воевода, калужский вице-губернатор, правитель Иркутского наместничества.
 Арсеньев, Михаил Михайлович — подполковник Генерального штаба, начальник Сменного Памирского отряда в 1903—1905 гг.